Арґедас Алсідес (1879–1946) — болівійський письменник та дипломат
 Алсідес Едуардо Мендеш (1985) — бразильський футболіст